Переёмная — топоним в России:

 Переёмная — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Переёмная — посёлок станции в Кабанском районе Бурятии.
 Переёмная — станция Восточно-Сибирской железной дороги.